Dworiki (russ. Дворики, deutsch etwa kleine Gärten) ist der Name folgender Orte:

 Dworiki (Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch, Oblast Kursk 
 Dworiki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Klein Dirschkeim, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Dworiki, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Jodschen (Jodszen), 1938–1946 Schwarzenau, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Dworiki (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Dworiki (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Dworiki (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Dworiki (Tschuwaschien), Dorf in der Tschuwaschischen Republik
 Dworiki (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk
 Dworiki (Wladimir, Alexandrow), Dorf im Rajon Alexandrow, Oblast Wladimir
 Dworiki (Wladimir, Kameschkowo), Dorf im Rajon Kameschowo, Oblast Wladimir